Příjmení Kotas nosilo či nosí více významných osobností:

 Jiří Kotas (1952–2020) – český politik a podnikatel, neúspěšný kandidát na prezidenta v roce 1992
 Jiří Kotas (podnikatel) (* 1967) – český podnikatel a sběratel kolejových vozidel, předseda Klubu přátel kolejových vozidel
 Josef Kotas (1891–1966) – český politik, člen KSČ
 Karel Kotas (1894–1973) – český architekt, žák Jana Kotěry
 Lukáš Kotas (* 1984) – český basketbalista hrající Národní basketbalovou ligu
 Patrik Kotas (* 1964) – český architekt a designér
 Svaťa Kotas – český banjista
 Věra Kotasová (1939–2019) – česká malířka, grafička, pedagožka a překladatelka
 Věra Kotasová-Kostruhová (* 1977) – česká bývalá reprezentantka a mistryně ČR ve sportovním lezení
 Werner Kotas (* 1940) – český fotbalista, brankář, později trenér